Polterovich ist der Familienname folgender Personen:

 Iosif Polterovich, israelischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Leonid Polterovich (* 1963), israelischer Mathematiker
Wiktor Mejerowitsch Polterowitsch (Polterovich) (* 1937), russischer Ökonom